Sportklub Sturm Graz (normalt bare kendt som SK Sturm Graz eller bare Sturm Graz) er en østrigsk fodboldklub fra byen Graz i Steiermark. Klubben spiller i landets bedste liga, den østrigske Bundesliga, og har hjemmebane på UPC-Arena. Klubben blev grundlagt i 1909, og har siden da vundet to østrigske mesterskaber og tre pokaltitler.

Titler 
 Østrigsk Bundesliga (2): 1998,1999
 Østrigsk Pokalturnering (5): 1996, 1997,1999,2010,2018

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside

Sturm Graz, SK
Etableret i 1909